Абхази (აფხაზი) — грузинская фамилия. Известные носители:
 Абхази, Константин Николаевич (1867—1923) —  грузинский военный и политический деятель, полковник Русской императорской армии.
 Абхази (Абхазов), Иван Николаевич (1764—1832) — князь, генерал-майор, герой Кавказской войны.
 Абхази, Николоз (? — после 1803) — грузинский художник.

Примечания